TAP Air Portugal — companhia aérea portuguesa
Tapping — técnica usada em instrumentos musicais de corda
Tap-tap — tipo de transporte público do Haiti